Joan Clavell i Corominas (Sabadell, 1913-1969), mestre sabadellenc.
 Jaume Clavell i Nogueras (Argentona, 1914 - Begur, 1997), escultor, restaurador, pintor, dibuixant, decorador, col·leccionista i promotor cultural català.